Об може да се отнася за:
 Об – река в Русия
 Об – река във Франция
 Об – департамент във Франция
 Об – град в Русия